Lettmann ist der Familienname folgender Personen:

 Gille Lettmann, deutsche Textildesignerin und Schallplattenproduzentin
 Jochen Lettmann (* 1969), deutscher Kanute
 Reinhard Lettmann (1933–2013), deutscher römisch-katholischer Bischof

Lettmann ist auch der Name eines Kanuherstellers